Castagnède, commune française de la Haute-Garonne
 Castagnède, commune française des Pyrénées-Atlantiques